Beddoe est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), juge britannique
 (1893-1975), artiste en héraldique canadien
 (né en 1946), administrateur canadien en aviation
 (1863-1937), ténor gallois
Don Beddoe (1903-1991), acteur américain
 (1826-1911), ethnologue britannique
 (né en 1960), plongeur olympique australien

Prénom
 (1877-1931), architecte et homme politique gallois

Voir aussi

Homonymie de patronyme